Раздольский сельский округ

Краснодарский край 

 Раздольский сельский округ Хостинского внутригородского района города Сочи

Тюменская область 

 Раздольский сельский округ Армизонского района